Альба́ни ( или ) — многозначный термин:
 Альбани — имя одной богатой римской фамилии, бежавшей в 1464 из Албании в Италию и разделившейся на линии Бергамскую и Урбинскую. См. ЭСБЕ/Альбани в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

 Герцог Альбани — титул Леопольда, принца великобританского, четвёртого (младшего) сына королевы Виктории, род. 7 апреля 1853 г.

Фамилия 
Альбани — итальянская фамилия. Известные носители:
 Альбани, Алессандро (1692—1779) — итальянский политический и церковный деятель, кардинал и меценат.
 Альбани, Джованни Франческо (1720—1803) — итальянский куриальный кардинал.
 Альбани, Джузеппе (; 1750—1834) — итальянский кардинал.
 Альбани, Концецио — итальянский скульптор, приехал в Россию при Павле I.
 Матео (Маттиас) Альбани (1621—1673) — скрипичный мастер из Боцена в Тироле (см. Альбани, Маттиас в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона).
 Марчелла Альбани (; 1901—1959), урождённая Ида Маранца (Ida Maranca) — итальянская актриса немого кино.
 Альбани, Франческо ( или ; 1578—1660) — итальянский художник болонской школы.
 Альбани, Эмма (1847—1930) — канадская оперная певица, сопрано.

Топоним 
Альбани — многозначный топоним:
 Альбани — город в США (в штате Нью-Йорк), на берегу Гудзона.
 Альбани — город в Западной Австралии.
 Альбани — река в Канаде.

См. также 
 Альбан
 Альбано (значения)
 Албани (значения)
 Аль-Албани